Щрайф е писта за ски алпийски дисциплини в Кицбюел, Австрия. Там ежегодно от 1931 г. се провежда кръг от световната купа в дисциплините супер-гигантски слалом, спускане, слалом и комбинация за мъже. Спускането е известно като най-трудното и опасно трасе в календара на световната купа. 

Трасето има среден наклон от 27%, като на места достига 85%. Най-дългите скокове на пистата са в частта с името „Мишата дупка“, където скиорите летят до 60 м. във въздуха, като през 1970-те са летяли до 80 м. 

Първият победител от 1931 г. е Фердъл Фрийденбахер с време 4:34,2 минути, а рекордът на трасето е поставен от австриеца Фриц Щробл, който записва 1:51,08 минути през 1997 г.

Награден фонд 
Наградният фонд за четирите състезания през 2009 г. – супер-гигантски слалом, спускане, слалом и комбинация е 550 000 евро. Победителите в спускането и слалома получават по 70 000 евро, в супер-гигантския слалом – 50 000 евро, а в комбинацията – 40 000 евро. Таблицата показва наградния фонд към 2009 г.

Източници 

Ски алпийски дисциплини